River Cess (county), een county van Liberia.
 River Cess (stad), de hoofdstad van bovenstaande county.